De Grand Prix-wegrace van San Marino 2013 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 15 september 2013 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
San Marino